Малая Хапица — реки на полуострове Камчатка в Усть-Камчатском районе Камчатского края России.

 Малая Хапица (приток Камчатки)
 Малая Хапица (приток Большой Хапицы)